Cappelle-Brouck, Noorderdepartement
 Cappelle-en-Pévèle, Noorderdepartement
 Cappelle-la-Grande, Noorderdepartement

Overige gemeenten met de naam Cappelle:
 Cappelle sul Tavo, Italiaanse gemeente

Daarnaast kan Cappelle verwijzen naar de volgende personen:
 Andy Cappelle, Belgisch wielrenner
 Dieter Cappelle, Belgisch wielrenner
 Albert Cappelle, Belgisch senator
 Wannes Cappelle, Vlaams zanger
 Heleentje van Cappelle, Nederlands zangeres
 Jan van de Cappelle, Nederlands kunstschilder
Herman van Cappelle (inspecteur), een Nederlandse geneeskundig inspecteur
Herman van Cappelle (geoloog), een geoloog en museumdirecteur, zoon van bovengenoemde

Zie ook 
 Capelle (doorverwijspagina)